Édouard Goursat, un mathématicien français (1858 - 1936) ;
 Georges Goursat dit « Sem », artiste français (1863 - 1934) ;
 Pierre Goursat, un des fondateurs de la communauté de l'Emmanuel (1914 - 1991).

Voir aussi 
 Le lemme de Goursat en algèbre par Édouard Goursat.
 (23777) Goursat, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.